Philippe Chappuis – fumettista svizzero 
 Jason Lamy-Chappuis – sciatore nordico francese

Pagine correlate

 Chapuis